Merscheid bezeichnet:

 Merscheid (Esch-Sauer), eine Ortschaft in der Gemeinde Esch-Sauer, Luxemburg
 Merscheid (Morbach), einen Ortsbezirk der verbandsfreien Gemeinde Morbach, Rheinland-Pfalz
 Merscheid (Pütscheid), eine Ortschaft in der Gemeinde Pütscheid, Luxemburg
 Merscheid (Solingen), einen Stadtteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen